Puchar Króla Tajlandii 1975 – ósma edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 20 grudnia 1975 do 4 stycznia 1976 w Bangkoku. W finale po raz trzeci z rzędu, a szósty ogółem zwyciężyła Reprezentacja Korei Południowej.

Zdecydowano się powrócić do formatu rozgrywek z sezonu 1972, w którym wszystkie zespoły zostały rozstawione w tylko jednej grupie. Po zakończeniu meczów fazy grupowej nastąpił mecz finałowy, rozegrany pomiędzy zespołami zajmującymi pierwsze i drugie miejsce w tabeli. W przeciwieństwie do wcześniejszych turniejów nie zorganizowano meczu o trzecie miejsce.

Uczestnicy

Terminarz

Finał 

MISTRZ SEZONU 1975:

Korea Południowa
SZÓSTY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1975 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 29 stycznia 2017].

 
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1975 w Azji
1976 w Azji